Die Mecalac Baumaschinen GmbH ist ein Baumaschinenhersteller von kompakten Rad- und Schwenkladern aus Schleswig-Holstein. Mecalac Baumaschinen firmierte früher unter Ahlmann Baumaschinen GmbH und ist seit 2002 ein Unternehmen der französischen GROUPE MECALAC S.A.

Geschichte 
Die Anfänge der Produkte der Mecalac Baumaschinen GmbH gehen bis in das Jahr 1952 zurück, als die Ahlmann Carlshütte KG in Büdelsdorf unter der Leitung von Josef-Severin Ahlmann mit der Schwenkladerproduktion begann – der von Josef-Severin Ahlmann entwickelte Schwenklader war der weltweit erste funktionsfähige Radlader, der seine Last zur Seite abkippen konnte. Schon seit 1827 wurde in Büdelsdorf in der Carlshütte Metall verarbeitet.

Im Laufe des Jahres 1972 wurde der Schwenkladerbereich aus der Carlshütte KG ausgegliedert und als Tochtergesellschaft unter der Firmierung Ahlmann-Maschinenbau GmbH verselbständigt. Mitte der 1970er Jahre rüstete Ahlmann dann die Bundeswehr mit speziellen Schwenkladern aus, die sich gegenüber der Serienproduktion dahingehend unterschieden, als dass das Fahrerhaus zwei Personen Platz bietet und die Geschwindigkeit soweit angehoben wurde, dass die Schwenklader problemlos am Straßenverkehr teilnehmen können.

Die Produktpalette wurde seit 1979 in regelmäßigen Abständen erweitert und erneuert, wie zum Beispiel durch die Aufnahme eines Teleskopladers ins Produktsortiment.

2002 entstand aus dem Zusammenschluss der Firma Mecalac S.A., einem der führenden Mobilbagger-Hersteller Frankreichs und der Ahlmann Baumaschinen GmbH die Mecalac Gruppe. Die Mecalac Gruppe produziert und vertreibt kompakte Baumaschinen, darunter Schwenklader, Radlader und Teleskoplader sowie Mobilbagger, Raupenbagger und Zweiwegebagger. Zum 1. Januar 2012 wurde die Ahlmann Baumaschinen GmbH in Mecalac Baumaschinen GmbH umfirmiert.

Ende 2016 kündigte Mecalac an die englische Tochter von Terex, die u. a. Baggerlader fertigt, zu übernehmen. Zwei Jahre darauf, 2018, wurde die Radlader-Produktion des französischen Landmaschinenherstellers Pichon übernommen.

Produktpalette

Radlader 
 Schwenklader: AS 600, AS 700, AS 900, AS 1600, AS 210e
 Radlader: AX 700, AX 850, AX 1000, AF 1050, AF 1200
 Teleskoplader: AS 900tele, AT 900, AT 1050

Bagger 
 Mobilbagger: 7MWR, 9MWR, 11MWR, 15MWR, 12MTX
 Raupenbagger: 6MCR, 8MCR, 10MCR, 15MC
 Gleisbau: 8MCRRR

Dumper 

 von 1 Tonne bis zu 10 Tonnen

Baggerlader 

 TLB830, TLB840R, TLB850, TLB870, TLB890, TLB990

Walzen 

 Handgeführte Walzen: MBR71
 Tandemwalzen: TV800 / TV900, TV1000/TV1200, TV1300/TV1400

Weblinks 

 Website der Mecalac Baumaschinen

Einzelnachweise 

Baumaschinenhersteller
Produzierendes Unternehmen (Kreis Rendsburg-Eckernförde)
Organisation (Büdelsdorf)